

Geografia

Germania 
 Rodenbach – comune del circondario Main-Kinzig-Kreis (Assia)
 Rodenbach – comune del circondario rurale di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Rodenbach bei Puderbach – comune del circondario rurale di Neuwied (Renania-Palatinato)

Altro 
 Georges Rodenbach (1855-1898) – letterato belga